Landkreis Suhl ist der Name folgender Landkreise in Thüringen:

 Landkreis Suhl (1939–1952), siehe Landkreis Schleusingen
 Landkreis Suhl (1990–1994), siehe Kreis Suhl-Land